Jan-Erik Silfverberg (né le ) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il est le père des joueurs Jakob Silfverberg et Joakim Silfverberg, frère de Conny Silfverberg et oncle de Joel Silfverberg.

Biographie 
Formé au Hofors HC, il commence à jouer chez les séniors en deuxième division avec cette même équipe un an avant de joindre le Brynäs IF avec qui il joua en première division. Il prit sa retraite en 1982.

Statistiques

En Club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1970-1971 || Hofors HC || Division 2 ||13 ||1 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1971-1972 || Brynäs IF || Division 1 ||28 ||0 ||7 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Brynäs IF || Division 1 ||28 ||3 ||4 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1973-1974 || Brynäs IF || Division 1 ||35 ||3 ||7 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Brynäs IF || Division 1 ||30 ||1 ||5 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Brynäs IF || Elitserien || 36|| 2|| 5|| 7|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1976-1977 || Brynäs IF || Elitserien || 34|| 2|| 16|| 18|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1977-1978 || Brynäs IF || Elitserien || 35|| 5|| 8|| 13|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|1978-1979 || Brynäs IF || Elitserien || 36|| 0|| 5|| 5|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1979-1980 || Brynäs IF || Elitserien || 34|| 2|| 2|| 4|| 20|| 7|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|1980-1981 || Brynäs IF || Elitserien || 31|| 1|| 4|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1981-1982 || Brynäs IF || Elitserien || 35|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

International 

| 1977 || align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"|  Médaille d'argent

Trophée 
 Champion de Suède
 Vainqueur : 1971-1972, 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980.
 Finaliste : 1974-1975
 Champion du monde
 Finaliste : 1977

Références 

Naissance en janvier 1953
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Défenseur de hockey sur glace